Bridgeport Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bridgeport Township (Illinois)
 Bridgeport Township (Missouri)